I ragazzi irresistibili (The Sunshine Boys) – commedia teatrale di Neil Simon
I ragazzi irresistibili (The Sunshine Boys) – film del 1975 di Herbert Ross
I ragazzi irresistibili (The Sunshine Boys) – film per la televisione del 1996 con Woody Allen e Peter Falk
I ragazzi irresistibili – programma televisivo di Canale 5 andato in onda nel 2000 e nel 2001